Le patronyme McCaw est porté par les personnes suivantes :
 Bill McCaw (1927-), un joueur de rugby à XV international néo-zélandais ;
 Craig McCaw (1949-), un homme d'affaires américain ;
 John McCaw (1918-2015), clarinettiste britannique ;
 Richie McCaw (1980-), un joueur de rugby à XV international néo-zélandais.